

Лялі — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Лялі — село, Княжпогостський район, Республіка Комі